Gaspra – denominazione in lingua russa di Haspra, centro abitato della Crimea
 951 Gaspra – asteroide della fascia principale